Slovo Thompson [tompsn] může mít více významů:

příjmení osob
 viz Thompson (příjmení)

geografie
 Thompson (Manitoba) – město v Manitobě
 Thompson (přítok Clarku) – řeka v Montaně
 Thompson (přítok Fraseru) – řeka v Kanadě
 Thompson (přítok Grandu) – řeka v Missouri

předměty
 Thompson (samopal) – palná zbraň

jiné významy
 Trampoty páně Thompsonovy (L'agence Thompson and Co.) – dobrodružný román francouzského spisovatele Michela Verna
 Thompson (kapela) – chorvatská rocková kapela
 Thompson (jazyk), indiánský jazyk

Související články 
 Thomson – někdy je pravopis obou jmen nejistý